Медовиков — русская фамилия. 

Известные носители:

 Медовиков, Аркадий Васильевич (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Медовиков, Никита Петрович (1918—1982) — российский советский живописец и педагог, член Ленинградского Союза художников.